Русла́на — женское русское личное имя тюркского происхождения, производное от мужского имени Руслан.

Примечания 

Женские имена
Русские женские имена
Имена тюркского происхождения